Cegielniana (Jaworzno)
 Cegielniana (Kraków)